Parafia Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Motyczu – parafia rzymskokatolicka, znajdująca się w archidiecezji lubelskiej, w dekanacie Konopnica.

Przypisy 

Parafie archidiecezji lubelskiej
Parafie pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Anielskiej
Religia w gminie Konopnica (województwo lubelskie)
Motycz